Биг-Пайни ():

 Биг-Пайни (Вайоминг) — город в округе Саблетт (штат Вайоминг, США)
 Биг-Пайни (Миссури) — невключённая территория в штате Миссури (США)

См. также 
 Биг-Пайн